Poroschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Maryna Poroschenko (* 1962), ehemalige ukrainische First Lady
 Oleksij Poroschenko (1936–2020), ukrainischer Ingenieur und Unternehmer
 Oleksij Petrowytsch Poroschenko (* 1985), ukrainischer Parlamentsabgeordneter
 Petro Poroschenko (* 1965), ukrainischer Unternehmer und Staatspräsident